Petiville puede referirse a: 

 Petiville, comuna francesa situada en Calvados.
 Petiville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.